Ко́мо (), реже Ла́рио (Lario, от , тж. , ) — третье по величине озеро Италии (длина — 47 км, ширина — до 4 км), одно из самых глубоких в Европе (до 410 м). Расположено в 40 км к северу от Милана на высоте 199 м в оправе известняковых и гранитных гор высотой до 600 м с юга и 2400 м с севера. Состоит из трёх рукавов длиной от 26 км. Питается рекой Адда. Берёт название от прибрежного города Комо.

У древнеримских авторов озеро упоминается под названием Lacus Lārius, а у Полибия в греческом варианте . Название Ларио имеет долатинское происхождение. Лингвист Альфредо Тромбетти утверждал, что оно происходит от праиндоевропейского корня *lar-, означающего «углублённое место». В Средние века озеро стало известно как lacus commacinus или comensis, позже под именем Como.

Господствующие ветра — брева, южный ветер, обыкновенно дующий днем до вечера, и тивано, или северный ветер, дующий ночью и ранним утром. Берега озера покрыты буйной растительностью, среди которой преобладают виноградные лозы, смоковница, гранатовое дерево, олива, каштан, олеандр, лавр, кипарис, мирта, и др. Растительность, защищённая Альпами, носит гораздо более яркий южный отпечаток, чем флора Ломбардской долины.

На озере развиты рыболовство, разведение форели, сига, карпа, а также судоходство и туризм. Традиционное занятие прибрежных обитателей — шелководство и шелкопрядение.

По берегу рассыпаны живописные городки и деревеньки — Комо, Льерна, Лекко, Черноббьо, Лальо, Колико, Белладжо, Менаджо, Варенна и др. Единственный на озере остров — Комачина. 

Вергилий называл Комо величайшим озером Италии, а Плиний Младший, родившийся на его берегу, творил на двух приозёрных виллах, прозванных им «Трагедия» и «Комедия». 

В эпоху классицизма, на рубеже XVIII и XIX веков, берега озера украсились многочисленными виллами с элегантными парками и интерьерами; наиболее известны вилла Балбьянелло, вилла Карлотта, вилла Мельци,  (владение маркиза Одескальки), а также вилла д'Эсте, перестроенная в гранд-отель из резиденции Каролины Великобританской. На «святой горе» Оссуччо — четырнадцать барочных часовен, построенных между 1635 и 1710 годами.

Красоты озера можно видеть во многих голливудских фильмах: «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» «Двенадцать друзей Оушена», «Казино Рояль», «Месяц у озера» и др.

Примечания

Литература 
 Pensa P., Noi gente dl Lario, Cairoli editore, Como, 1982.
 Macadam, Alta (1997). Blue Guide. Northern Italy: from the Alps to Bologna. London: A & C Black. ISBN 0-7136-4294-7.

Ссылки 
 
 

Бассейн Адды
Озёра Ломбардии
Альпы
Комо (провинция)
Лекко (провинция)